T.J.Sørensen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thorwald Julius Sørensen
 Thorwald Thorvald Julius Sørensen